Walter Estuardo puede referirse a:
 Walter Estuardo (m. 1246), III Gran senescal de Escocia; o
 Walter Estuardo (1296-1327), VI Gran senescal de Escocia. Bisnieto del anterior y padre de Roberto II de Escocia.